Казірагі () — італійське прізвище.

Відомі носії 
 Андреа Альбер П'єр Казірагі (нар. 1984) — старший син принцеси Монако Кароліни Гримальді та її другого чоловіка Стефано Казірагі, онук князя Монако Реньє III.
 П'єр Казірагі (нар. 1987) — молодший син принцеси Кароліни Грімальді та її другого чоловіка Стефано Казірагі, онук князя Монако Реньє III.
 П'єрлуїджі Казірагі (нар. 1969) — італійський футболіст, нападник.
 Стефано Казірагі (1960—1990) — другий чоловік принцеси Кароліни Грімальді, італійський аристократ і бізнесмен.
 Шарлотта Казірагі (нар. 1986) — старша дочка принцеси Кароліни Грімальді та її другого чоловіка Стефано Казірагі, онука князя Монако Реньє III.